A Copa do Mundo de Futebol Gay é uma competição de futebol organizado pela IGLFA (Internacional Gay and Lesbian Football Association) e voltado para jogadores homossexuais. A Argentina é a atual campeã mundial (2007).

História 
A competição é organizada desde 1982. Os estadunidenses venceram a maioria das competições. Os argentinos são os atuais campeões (2007).

Campeões

Ver Também 
Jogos Gays
Champions Ligay

Ligações externas 
 
 
 
 

Competições internacionais de futebol
Eventos LGBT